

Geografia
Stati Uniti d'America
 Dwight – città della Contea di Richland, Dakota del Nord
 Dwight – villaggio della Contea di Livingston, Illinois
 Dwight – città della Contea di Morris, Kansas
 Dwight – township della Contea di Huron, Michigan
 Dwight – villaggio della Contea di Butler, Nebraska

Onomastica
 Dwight – nome proprio di persona inglese maschile